Internet Chess Club - Шахматный Интернет Клуб

 International Chamber of Commerce — Международная торговая палата (МТП)
 International Criminal Court  — Международный уголовный суд (МУС)
 International Color Consortium — международная организация в сфере стандартизации систем управления цветовоспроизведением
 ICC-профиль — характеристики устройств цветного ввода-вывода изображений, стандартизированные консорциумом
 Intel C++ compiler — компилятор фирмы Intel
 International Cinema Corporation — канадская кинокомпания
 International Cricket Council — Международный совет крикета.